Весёлкин — русская фамилия; имеет женскую форму .

 Весёлкины — русский дворянский род.

Известные представители:
 Весёлкин, Алексей Алексеевич (род. 1961) — советский и российский актёр, теле- и радиоведущий, шоумен.
 Весёлкин, Владимир Олегович (род. 1961) — танцор группы «АукцЫон», исполнитель собственных песен.
 Весёлкин, Игорь Петрович (1915—1997) — российский, советский живописец, сценограф, педагог.
 
 
 Весёлкин, Павел Михайлович — депутат Государственной думы.
 Весёлкин, Пётр Николаевич (1904—1984) — советский патофизиолог.



См. также